Barbarroja puede referirse a los siguientes personajes históricos:

 Federico I Barbarroja (1122-1190), emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
 Baba Aruj (ca. 1473-1518), pirata berberisco.
 Jeireddín Barbarroja (1475-1546), pirata berberisco y almirante del Imperio Otomano, hermano menor de Baba Aruj.
 Manuel Piñeiro, conocido como “comandante Barbarroja” (1933-1998); guerrillero cubano.

Además, puede hacer referencia a:
 Barbarroja, película japonesa de 1965 dirigida por Akira Kurosawa.
 Barbarroja, serie de cómics francesa creada en 1959.
 Barbarroja, pedanía del término municipal de Orihuela, en la provincia de Alicante (España).
 Operación Barbarroja, nombre en clave que Adolf Hitler dio al plan de invasión de la Unión Soviética por parte de las Fuerzas del Eje durante la Segunda Guerra Mundial.